Преброяването на населението в Казахстан през 2009 г. е второто проведено преброяване след обявяването на независимост на страната. Ръководи се от Агенцията по статистика. То се провежда в периода от 25 февруари до 6 март 2009 г.

Резултати

Етнически състав 
Численост на етническите групи по ред (1 – 15), по области и градове от републиканско значение:

Численост на етническите групи по ред (16 – 35), по области и градове от републиканско значение:

Вероизповедание 
Численост и дял на населението по вероизповедание, по области и градове от републиканско значение:

Източници 

Преброявания на населението в Казахстан
2009 година
2009 година в Азия